Nederland:
Langen (havezate), vroegere havezate in de gemeente Lochem
Langen (buurtschap), buurtschap in de gemeente Lochem

Duitsland:
Langen (Emsland), een gemeente in de deelstaat Nedersaksen
Langen (Fehrbellin), een plaats in de deelstaat Brandenburg
Langen (Geestland), een gemeente in de deelstaat Nedersaksen
Langen (Hessen), een gemeente in de deelstaat Hessen
Langen Brütz, een gemeente in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Langen Jarchow, een gemeente in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren

Oostenrijk:
Langen bei Bregenz, een gemeente in de deelstaat Vorarlberg

Personen met de achternaam Langen
Albert Langen, een Duitse uitgever
Ellen van Langen, een Nederlandse atlete
Stefanus Jacobus van Langen, een Nederlandse politicus